Молем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Молем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна